Plocosperma buxifolia – gatunek rośliny z monotypowego rodzaju Plocosperma Bentham (1876) i monotypowej rodziny Plocospermataceae Hutchinson z rzędu jasnotowców (Lamiales). Jest to krzew lub niewielkie drzewo występujące w Ameryce Środkowej od południowego Meksyku do Kostaryki. Nie ma istotnego znaczenia ekonomicznego. Takson ten stanowi klad bazalny w obrębie rzędu jasnotowców. Roślina pod wieloma względami słabo zbadana. Jest zmienna pod względem morfologicznym.

Morfologia 
 Pokrój Krzewy i drzewa o wysokości do 5 m, rzadko więcej.
 Liście Naprzeciwległe, krótkoogonkowe, z ogonkami członowanymi u nasady, pojedyncze, całobrzegie, stosunkowo niewielkie.
 Kwiaty Okazałe, promieniste, zebrane po kilka w kątach liści w wierzchotkowate kwiatostany. Korona kwiatu trąbkowata do dzwonkowatej, z 5 zaokrąglonymi łatkami, barwy fioletowej do niebieskiej. Pręcików jest 5, są osadzone na wewnętrznej stronie korony. Ponieważ kwiaty są funkcjonalnie jednopłciowe – w kwiatach żeńskich pyłek jest sterylny. Zalążnia jest jednokomorowa z czterema zalążkami, na szczycie z szyjką słupka zwieńczoną dwudzielnym znamieniem.
 Owoce Długie do 12 cm, równowąskie, zawierają zwykle 1, rzadko kilka (do 4) nasion. Na wierzchołku owocu znajduje się pęczek brązowych włosków o długości ok. 1,5 cm.

Systematyka 
W przeszłości rodzaj Plocosperma włączany bywał do loganiowatych (Loganiaceae) i jeszcze w systemie Takhtajana (1997) włączany bywał do goryczkowców Gentianales. W systemie Cronquista (1981) rodzaj umieszczony był w rodzinie toinowatych (Apocynaceae). Analizy molekularne wskazały jego usytuowanie w obrębie jasnotowców. Wyodrębniony został jako osobna rodzina w systemach APG.

 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

Rodzina Plocospermataceae sytuowana jest jako klad bazalny w obrębie rzędu jasnotowców (Lamiales).

Przypisy 

Jasnotowce